A Primeira Divisão de 1982-83 foi a 49.ª edição do Campeonato Português de Futebol.

Análise da Temporada 
Após 3 anos de jejum, o SL Benfica voltou a ser campeão nacional, sendo este o seu 25.º título de campeão nacional. Os benfiquistas apostaram num jovem treinador sueco, Sven-Göran Eriksson, que revolucionou o futebol do Benfica, caraterizado por um futebol bastante ofensivo e físico. O Benfica dominaria o campeonato com facilidade e ainda iria chegar à final da Taça UEFA, perdida para os belgas do Anderlecht.

O FC Porto, novamente liderados pelo mítico José Maria Pedroto e com Pinto da Costa a presidente, foi o único clube que foi capaz de ameaçar o domínio do Benfica ao longo do campeonato, mas teve que se contentar com o 2.º lugar a 4 pontos dos benfiquistas.

O Sporting, campeão nacional em titulo, foi a grande desilusão da época e nunca foi capaz de se meter na luta pela revalidação do campeonato e acabou por ficar no último posto do pódio a 9 pontos do Benfica.

Por fim, destacar o 4.º lugar conquistado pelo Vitória de Guimarães que permitia o regresso do clube vimaranense às competições europeias 12 anos depois.

Equipas Participantes

Equipas, Estádios e Treinadores

Classificações

Tabela de resultados

Classificação por Jornada

Melhores Marcadores

Campeão

Plantel Campeão 

Futebol de 1982 em Portugal
Futebol de 1983 em Portugal